Скальский — фамилия. Известные носители:
 Скальский, Александр Филимонович (1867—1933) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Скальский, Владислав Владимирович (род. 1976) — украинский менеджер, государственный служащий, председатель Винницкой облгосадминистрации.
 Скальский, Густав (1891—1956) — чешский историк и нумизмат.
 Скальский, Станислав (1915—2004) — польский военный лётчик.
 Скальский, Юрий Петрович (1932—2020) — советский и российский писатель и журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1996).